Aplocnemus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Stephens 1830. Aplocnemus ingår i familjen borstbaggar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Borstbaggar
Aplocnemus